Фрайдорф — букв. «свободная слобода» (нем., идиш) — название многих населённых пунктов и микрорайонов в Европе, нередко прежнее название.

Россия 

Фрайдорф — до 1944 года название села Новосельцы в Красногвардейском районе Крыма.
Фрайдорф — до 1944 года название посёлка городского типа Новосёловское в Раздольненском районе Крыма.
Фрайдорф — до 1944 года название села Черново в Первомайском районе Крыма.

Румыния 

  — немецкое название деревни в пригороде Тимишоары (также ).

Украина 

Фрайдорф — до 1946 г. название села Слободка в Казанковском районе Николаевской области.

Чехия 

 Фрайдорф — немецкое название деревни  в окрестностях города .

Швейцария 

 Фрайдорф () — микрорайон в городе Муттенц.

См. также 
 Фрайдорф-ан-дер-Ласниц — микрорайон в городе Фрауэнталь-ан-дер-Ласниц в Австрии.